El término BAN puede referirse a :
Ban en jerga informática de baneo
Ban (titulo nobiliario)
 British Approved Name. Nombre británico aprobado para una sustancia farmacéutica.

Idioma balinés (código ISO)
Ban (Edad Media). Institución política francesa.
Body Area Network Siglas de Red de Área Corporal.
 BAN. Código del COI para Bangladés en los juegos olímpicos.